Du Plessis d’Argentré ist der Familienname folgender Personen:

 Charles du Plessis d’Argentré (1673–1740), französischer Bischof
 Jean-Baptiste du Plessis d’Argentré (1720–1805), französischer Bischof
 Louis-Charles du Plessis d’Argentré (1724–1808), französischer Bischof